Искадар () — горное поселение в Таджикистане.

Расположен на южном склоне Туркестанского хребта в доль реки Зеравшан. Входит в Дар-Дарскую сельскую общину () Айнинского района Согдийской области Таджикистана. Северо-западную часть посёлка пересекает одноимённая река

27 сентября 2011 года, в  посёлке, была сдана в эксплуатацию подстанция 220 кВ «Айни» и ЛЭП 220кВ «Худжанд-Айни», которая обеспечила населения Зерафшанской долины  электроэнергией на 50%.

В посёлке имеется коневодческое хозяйство ().

В Советскую эпоху, в результате раскопок в посёлке, был найден элемент доисламского искусства — деревянный алтарь.

Примечания 

Населённые пункты Айнинского района